BB&T Atlanta Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu Atlanta Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 24–30 lipca 2017 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 720 410 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
US Open Series 2017